Vrana je lahko:
 vrana, rod ptic (Corvus) iz družine vranov in del imena nekaterih predstavnikov:
 črna vrana
 planinska vrana
 poljska vrana
 siva vrana
 vrana, riba iz družine ustnač
ime več naselij:
 Vrana, Cres (Hrvaška)
 Vrana, Pakoštane (Hrvaška)
Kusa Vrana (Srbija)

Glej tudi 
 vran (razločitev) 
 vrane (razločitev) 
vrani (razločitev) 
Vranje
Vranjek
Vransko
 Vraneševci
 Vraneši
Vranjska
Vranica